Hardt steht für:

 Hardt (Toponym), Flurname (‚bewaldeter Hang‘, ‚Anhöhe‘, ‚Waldweide‘)
 Hardt (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Turmhügel Hardt, Burg

Hardt ist ein geographischer Name:

Gemeinden:
 Hardt (Schwarzwald), Gemeinde im Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Hardt (Westerwald), Gemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

Ortschaften:
 Hardt (Balingen), Wüstung im Stadtteil Weilstetten von Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Hardt (Beratzhausen), Ortsteil des Marktes Beratzhausen, Landkreis Regensburg, Bayern
 Hardt (Bergisch Gladbach), Ortschaft im Stadtteil Herkenrath von Bergisch Gladbach
 Hardt (Dorsten), Stadtteil von Dorsten, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen
 Hardt (Eckersdorf), Ortsteil der Gemeinde Eckersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Hardt (Ellwangen), Weiler im Stadtteil Pfahlheim von Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hardt (Engelskirchen), Ortsteil von Engelskirchen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hardt (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hardt (Floß), Ortsteil des Marktes Floß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Hardt (Gachenbach), Ortsteil der Gemeinde Gachenbach, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Hardt (Gößweinstein), Ortsteil des Marktes Gößweinstein, Landkreis Forchheim, Bayern
 Hardt (Großaitingen), Ortsteil der Gemeinde Großaitingen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Hardt (Gummersbach), Ortsteil von Gummersbach, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hardt (Herscheid), Ortsteil von Herscheid, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hardt (Hohenwart), Ortsteil des Marktes Hohenwart, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Hardt (Langenfeld), Ortslage von Langenfeld (Rheinland), Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Hardt (Leiblfing), Ortsteil der Gemeinde Leiblfing, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hardt (Mistelgau), Ortsteil der Gemeinde Mistelgau, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Hardt (Mönchengladbach), Stadtteil des kreisfreien Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen
 Hardt (Mürlenbach), Wohnplatz der Ortsgemeinde Mürlenbach, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Hardt (Neuburg an der Donau), Ortsteil der Stadt Neuburg an der Donau, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Hardt (Neunkirchen-Seelscheid), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hardt (Nittendorf), Ortsteil des Marktes Nittendorf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Hardt (Nümbrecht), Ortsteil von Nümbrecht, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hardt (Nürtingen), Stadtteil von Nürtingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Hardt (Overath), Ortsteil von Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen 
 Hardt (Radevormwald), Ortsteil von Radevormwald, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hardt (Reichshof), Ortsteil von Reichshof, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hardt (Sünching), Ortsteil der Gemeinde Sünching, Landkreis Regensburg, Bayern
 Hardt (Walderbach), Ortsteil der Gemeinde Walderbach, Landkreis Cham, Bayern
 Hardt (Wiehl), historische Ortschaft in Nordrhein-Westfalen; gehört heute zu Weiershagen, Stadt Wiehl
 Hardt (Wielenbach), Ortsteil der Gemeinde Wielenbach, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Hardt (Willich), Weiler im Gebiet der Stadt Willich, östlichste Ortslage im Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen
 Hardt (Winzer), Ortsteil des Marktes Winzer, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Hardt-Hanfgarten, Ortsteil von Gummersbach, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hardt (Gemeinde Thal), Ortschaft von Thal, Steiermark (Schloss und Landwirtschaftsschule) 
 Alt-Hardt (tschechisch: Staré Hobzí), Ortschaft in Südmähren (Tschechien)

Landschaften oder Landschaftsteile:
 Die Hardt (Euskirchen) (Hardt), Waldgebiet im Stadtgebiet von Euskirchen, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Große Hardt, Naturraum im Kellerwald, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Waldgebiet Hardt (Bergisch Gladbach), Waldgebiet im Mittelpunkt von Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hardt (Hardt und Wipperberg), Naturraum an der Ostabdachung des Rothaargebirges
 Hardt (Remshagen), Steinbruch in Remshagen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hardt (Sendenhorst), Teich- und Sumpfgebiet bei Sendenhorst, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Hardt (Wuppertal), Parkanlage in Elberfeld, kreisfreie Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Hardtwald (teils unter anderem auch Hardt genannt), mehrere Waldgebiete und Landschaften
 Mühlhäuser Hardt, Waldgebiet nordöstlich von Mühlhausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Hardt (Altenfeld) (761,6 m), im Rothaargebirge, bei Altenfeld (Winterberg), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Hardt (Oberkirchen) (658,9 m), im Rothaargebirge, bei Oberkirchen (Schmallenberg), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Große Hardt (640,6 m), im Rothaargebirge, südwestlich von Dornheim, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Hardt (Taunus) (502,4 m), im Taunus, bei Brombach (Schmitten im Taunus), Hochtaunuskreis, Hessen
 Hardt (Medebach) (594,7 m), Rothaargebirgsausläufer nördlich von Medebach, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Hardt (Dannenberg) (458,3 m), im Bergischen Land, bei Dannenberg (Marienheide), Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Die Hardt (Ohmgebirge) (Hardt; 415,1 m), im Ohmgebirge, bei Worbis (Leinefelde-Worbis), Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Die Hardt (Marksuhl) (Hardt; 409,1), im Frauenseer Forst, nahe Marksuhl, Wartburgkreis, Thüringen
 Hardt (Damshäuser Kuppen) (396,5 m), isolierte Damshäuser Kuppe unmittelbar nordöstlich von Diedenshausen
 Hohehardt (ca. 391 m), im Burgwald, bei Roda (Rosenthal), Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Hardt (Deuz) (380,4 m), im Siegerland, bei Deuz (Netphen), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Hardt (Sallmannshausen) (354,4 m), im Waldgebiet Böller, bei Sallmannshausen (Gerstungen), Wartburgkreis, Thüringen
 Hohe Hardt (338,9 m), bei Morsbach, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Eibenhardt (301,5 m), im Burgwald, bei Cölbe, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Dollendorfer Hardt (246,7 m), im Siebengebirge, bei Oberdollendorf (Königswinter), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Holtorfer Hardt (150,8 m), im Siebengebirge, bei Holtorf (kreisfreies Bonn), Nordrhein-Westfalen

Hardt steht auch für eine Kaserne:
 Kaserne Haus Hardt, in Nörvenich, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Am Hardt 
 Auf der Hardt 
 Fondation Hardt pour l’étude de l’antiquité classique, Forschungszentrum auf dem Gebiet der Klassischen Philologie, der Alten Geschichte und der antiken Philosophie in Vandœuvres bei Genf
 Haard (Die Haard)
 Haardt
 Hard (Begriffsklärung)
 Hardthöhe
 Hardtknippen
 Hardtkopf
 Hart
 Harth
 Naturschutzgebiet Hardt 
 Orgelbau Hardt
 Unter der Hardt
 Vor der Hardt